Gęś peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Gęś, un village de la voïvodie de Lublin
 Gęś, un village de la voïvodie de Poméranie